Simón es el nombre de dos personajes de la mitología griega:
 Simón, uno de los telquines, los nueve monstruos marinos, hijos de Ponto y Talasa, que tenían cabeza de perro y cola de serpiente o de pez.
 Simón, uno de los piratas que secuestraron a Dioniso cuando éste se dirigía a Naxos. Simón y sus compañeros, que no habían reconocido al dios, fingieron ser unos marineros que le llevarían a la isla, pero una vez en alta mar se dirigieron a Asia con la intención de venderlo como esclavo. Pero entonces Dionisio hizo brotar en el barco una enorme vid y una hiedra que envolvieron los mástiles y los aparejos. A continuación él mismo se convirtió en pantera, e inundó el barco de otros animales fabulosos. Instigó tal terror a sus secuestradores que se lanzaron por la borda, convirtiéndolos el dios en delfines cuando huían nadando por el mar.